Гуаратингета (порт. Guaratinguetá) — многозначный термин.

 Гуаратингета — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Гуаратингета — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Гуаратингета — бразильский футбольный клуб из города Гуаратингета, штат Сан-Паулу.